Davide Falcioni (Fano, 1975. május 19. –) olasz labdarúgókapus.

Források 
Davide Falcioni adatlapja a tuttocalciatori.net oldalon 

1975-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az Alma Juventus Fano 1906 labdarúgói
Az Olbia Calcio labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Livorno labdarúgói
A Cosenza Calcio labdarúgói
A Catania labdarúgói
Az ASD Vis Pesaro 1898 labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek